El comes Casius Fortunius (; basc: Cassius kondeaen), conegut en català com el comte Cassi (685? - ?). fou un noble hispanovisigot, origen de la dinastia musulmana dels Banu Qassi, senyors de la vall de l'Ebre durant els segles ,  i principis del .

Orígens 
El comte Cassi —en àrab kumis Qassi— era fill d'un terratinent de la vall de l'Ebre anomenat comes Fortuny, d'origen suposadament hispanoromà, ja que duu un nom llatí i no pas visigot.

L'historiador àrab del  Ibn Hazm afirmava a la seva obra Jàmhara que Cassi era «el comte de la frontera en temps dels gots (...)», text que l'historiador Eduardo Manzano interpreta com que Cassi estava al capdavant de les guarnicions visigodes a la frontera amb les tribus vascones, que tenia la seva seu a Erriberri-Olite.

Conversió a l'islam 
Les possessions del comte Cassi se centraven en Tudela, Tarassona, Borja i probablement Eixea, quan van arribar els àrabs a la península Ibèrica. El 714 les tropes de Mussa ibn Nussayr van ocupar pacíficament Saragossa. Aleshores, diversos terratinents de la zona van presentar-se davant de Hassan ibn Yassar al-Hudhali, nou governador de Saragossa, i es van convertir a l'islam a canvi de mantenir el seu statu quo. Llavors Cassi va arabitzar-se el nom i fou conegut des d'aleshores com Qassi.

Després de la seva conversió, Qassi va unir-se als conqueridors d'Hispània Mussa ibn Nussayr i Tàriq ibn Ziyad en el seu viatge a Damasc per donar comptes de la seva missió al califa omeia al-Walid I. L'objectiu del comte era retre homenatge i vassallatge al califa per tal de garantir l'amistat dels nous governants àrabs de la península Ibèrica.

Núpcies i descendents 
Segons l'historiador Ibn Hazm, Cassi va tenir cinc fills. S'especula que només el primogènit hauria nascut abans de la conversió a l'islam, ja que duu un nom cristià però també podria ser que els altres s'haguessin canviat completament el nom. Aquest són els seus fills:
 Fortuny, ascendent dels Banu Qassi.
 Abu-Thawr
 Abu-Salama
 Yunus
 Yahya

Arbre de família

Referències

Bibliografia 
  Cañada Juste, Alberto; Los Banu Qasi (714 - 924), Príncipe de Viana, ISSN 0032-8472, Any 41, Núm. 158-159, 1980, pàgs. 5-96

Banu Qassi
Governants andalusins
Polítics navarresos